Nicolás Franco es el nombre por el que se conoce a:

 Nicolás Franco Bahamonde (1892-1975), militar español y hermano de Francisco Franco Bahamonde;
 Nicolás Franco Salgado-Araújo (1855-1942), militar español y padre de Francisco Franco Bahamonde;
 Nicolás Franco (1996), futbolista argentino;